Stankovci je lahko:
 
 Stankovci, Zadarska županija (Hrvaška)
 Stankovci, Žakanje (Hrvaška)
 Stankovci (Neumarkt an der Raab) Avstrija, Gradiščanska (avstrijski del Slovenskega Porabja)